Сасамон ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Одра-Писуэрга. Население — 1196 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Покровителем города считается Санта Мария ла Реаль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sasamón en la Diputación de Burgos
 Página oficial del municipio
 Página web del arte de Sasamón
 Página web con información de alojamiento y del pueblo
 Información sobre Sasamón

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса